KRI Hasanuddin (1962) (ex HMS Tartar), een Indonesisch fregat van de Tribalklasse.
 KRI Hasanuddin (2007), een Indonesisch korvet van de Sigmaklasse.